Bolton kan som auktorsförkortning betyda:

 Barry Bolton
 James Bolton
 Mark Bolton

Robotskapade auktorsförkortningar